Consolidated B-24 Liberator — американский самолёт
 100-мм корабельная пушка образца 1936 года (Б-24) — советское артиллерийское орудие
 Название советской подводной лодки Л-8 в 1949—1954 годах
 Название советской подводной лодки К-24 после 1977 года